Teufel im Leib ist der Titel folgender Filme:

 Teufel im Leib, Alternativtitel von Stürmische Jugend, französischer Film von Claude Autant-Lara (1947)
 Teufel im Leib (1986), französisch-italienischer Film von Marco Bellocchio
 Tatort: Teufel im Leib, Folge der Fernsehserie Tatort